Wz – falistość powierzchni

 WZ – (wydanie na zewnątrz) dokument magazynowy przedsiębiorstwa
 Trasa W-Z (Trasa Wschód-Zachód) – trasa w kierunku wschód-zachód:
 Trasa W-Z – droga miejska w Bydgoszczy
 Trasa W-Z – droga miejska w Gdańsku
 Trasa W-Z – droga miejska w Lublinie
 Trasa W-Z – droga miejska w Łodzi
 Trasa W-Z – droga miejska w Piotrkowie Trybunalskim
 Trasa W-Z – droga miejska w Warszawie
 Trasa W-Z – droga miejska we Wrocławiu
 
 Kino W-Z – warszawskie kino

 wuzetka (w.z.) – decyzja o warunkach zabudowy
 wuzetka (w-z) – rodzaj ciastka